Roberts kan syfta på:

 Roberts – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Roberts (udde),

USA 

 Roberts, Illinois – ort, Illinois, Ford County, 
 Roberts, Wisconsin – ort, Wisconsin, Saint Croix County, 
 Roberts, Idaho – ort, Idaho, Jefferson County, 
 Roberts, Montana – ort, Montana, Carbon County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar